Raphé peut faire référence à :

Anatomies humaine et animale (zoologie) 
Les raphés, en zoologie, sont des lignes médianes où s'entrecroisent des fibres musculaires, tendineuses ou nerveuses. On connaît ainsi :
 les noyaux du raphé, ensemble de structures sous-corticales du cerveau ;
 le , union par entrecroisement sur la ligne médiane de la partie postérieure des muscles élévateurs de l’anus, entre l'anus et le rectum, et la pointe du coccyx ;
 le raphé lingual ;
 le raphé palatin, ligne sagittale située au milieu du palais ;
 le  ;
 le raphé périnéal ;
 le raphé pharyngien, entrecroisement tendineux des muscles constricteurs du pharynx sur la ligne médiane de la face postérieure de cet organe ;
 le raphé ptérygomandibulaire, bandelette fibreuse tendue entre l'hamulus ptérygoïdien du processus ptérygoïde et la partie toute postérieure de la ligne oblique du corps de la mandibule.

Botanique et planctologie 
 le raphé, une zone de contact entre le funicule et les téguments d'un ovule anatrope ;
 le raphé, fente longitudinale médiane parcourant les deux valves de nombreuses diatomées pennales.

Tératologie 
 La , anomalie anatomique impliquant le raphé et liée à l'absence de réunion de deux structures destinées à former un organe.

Voir aussi 
 Rafè, signe diacritique de l'alphabet hébraïque.